Бабина Гора може бити:

 Велика Бабина Гора, насељено место у оштини Ђуловац, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Мала Бабина Гора, насељено место у оштини Ђуловац, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска